Леони́д Никола́евич Соловьёв (, Боровичи, Новгородская губерния — 2 июля 1993, Москва) — советский партийный и государственный деятель, дипломат, член ЦК КПСС (1961—1971), председатель Верховного Совета РСФСР (1951—1955), заместитель председателя Всесоюзного центрального совета профсоюзов (1954—1959), посол СССР в Монгольской Народной Республике (1963—1968), заместитель министра иностранных дел РСФСР (1968—1980).

Биография 
Родился в рабочей семье рабочего. Член ВКП(б)/КПСС с 1929 года.

В 1926 году окончил Новгородский индустриальный техникум.

В 1926—1928 годах — слесарь, мастер Ленинградского завода машиностроения № 185 имени С. М. Кирова.

В 1928—1930 годах — срочная служба в военно-морском флоте, после которой вернулся и работал мастером, старшим мастером, механиком завода имени Кирова.

В 1933—1935 годах — учился в Ленинградском институте водного транспорта, после его окончания продолжил работать на заводе им. С. М. Кирова: механиком цеха, районным механиком, заместителем начальника цеха.

С 1937 года — на профсоюзной работе: технический инспектор ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения на заводе им. С. М. Кирова. В 1941—1942 годах — председатель заводского комитета профсоюзов завода им. С. М. Кирова.

В 1942—1944 годах — заведующий организационно-инструкторским отделом, в 1944—1954 годах — секретарь Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), начальник управления государственного социального страхования ВЦСПС. С 17 июня 1954 по 23 марта 1959 года — заместитель председателя ВЦСПС. В 1959—1963 годах — секретарь ВЦСПС.

Одновременно с 13 апреля 1951 по 23 марта 1955 года — председатель Верховного Совета РСФСР.

С 1963 года на дипломатической работе. В 1963—1968 годах — посол СССР в Монгольской Народной Республике (вручение верительных грамот состоялось 27.12.1963). В 1968—1980 годах — заместитель министра иностранных дел СССР.

С 1980 года — персональный пенсионер союзного значения.

Делегат XX съезда КПСС (1956). Кандидат в члены ЦК КПСС (14.10.1952 — 17.10.1961), член ЦК КПСС (31.10.1961 — 30.3.1971). Депутат (от Молотовской области) Верховного Совета РСФСР 3-го (1951—1955) и 4-го (1955—1959) созывов. Депутат (от Нахичеванской АССР) Совета Национальностей Верховного Совета СССР 5-го (1958—1962) и 6-го (1962—1966) созывов.

Скончался 2 июля 1993 года, похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Награды 
 6 орденов Трудового Красного Знамени (11.7.1945; 25.1.1956; 6.12.1957; 22.1.1966; 31.12.1966; 22.10.1971)
 орден Дружбы народов (21.1.1976)
 медали.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фото Соловьёв Леонид Николаевич, Послы России в Монголии

Председатели Верховного Совета РСФСР
Послы СССР в Монголии
Делегаты XX съезда КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Нахичеванской АССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Заместители министров СССР
Секретари ВЦСПС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Долгопрудненском кладбище